Lapperding ist der Ortsname von

 Lapperding (Johanniskirchen), Ortsteil der Gemeinde Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lapperding (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern